Montrond (Altos-Alpes)
 Montrond (Jura)